Леонтьев, Иван: Леонтьев, Иван Леонтьевич (Щеглов) (1856—1911) — российский прозаик и драматург.
 Леонтьев, Иван Михайлович (1857—1908) — владимирский и костромской губернатор; тайный советник.
 Леонтьев, Иван Петрович (ок. 1710—1784) — генерал-поручик.
 
 Леонтьев, Иван Юрьевич (ок. 1640—не ранее 1696) — русский государственный деятель второй половины 17 в., полководец.

Примечания